Il singolare del torneo di tennis Royal Cup NLB Montenegro 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Stephanie Vogt che ha battuto in finale Anett Kontaveit 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Stephanie Vogt (Campionessa)
 Renata Voráčová (primo turno)
 Julia Cohen (quarti di finale)
 Jasmina Tinjic (semifinali)

 Maša Zec Peškirič (secondo turno)
 Giulia Gatto-Monticone (semifinali)
 Anett Kontaveit (finale)
 Conny Perrin (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Royal Cup NLB Montenegro 2013